USS Jason ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Jason (1862) (früher Sangamon), Monitor der Passaic-Klasse, außer Dienst 1899
 USS Jason (AC-12), Kohlen- und Versorgungsschiff, in Dienst 1913, außer Dienst 1932 
 USS Jason (AR-8) (frühere Kennung ARH-1), Hilfsschiff der Vulcan-Klasse
 USS Jason (AV-2), Flugzeugmutterschiff 1913 bis 1932 im Dienst